Не́йтан Ке́ннет Па́ттерсон (; 16 октября 2001 года, Глазго, Шотландия) — шотландский футболист. Выступает на позиции правого защитника. Игрок клуба «Эвертон» и национальной сборной Шотландии. Участник чемпионата Европы 2020 года.

Клубная карьера 
Паттерсон — воспитанник клуба «Рейнджерс». 17 января 2020 года в поединке Кубка Шотландии против «Странраера» Нейтан дебютировал за основной состав. 22 августа в матче против «Килмарнока» он дебютировал шотландском Премьершипе. Всего в сезоне 2020/21 принял участие в семи матчах «Рейнджерс» в чемпионате Шотландии. По итогам сезона его клуб стал чемпионом страны.

За «Рейнджерс» Паттерсон выступал до середины сезона 2021/22 и в общей сложности провёл за родную команду 27 матчей во всех турнирах, отметившись двумя забитыми голами.

4 января 2022 года о переходе Паттерсона официально объявил английский футбольный клуб «Эвертон». Футболист подписал с новым клубом контракт сроком до 2027 года и выбрал 3-й игровой номер. Сумма сделки официально не объявлялась. По сообщениям СМИ, переход защитника обошёлся английскому клубу в 12 миллионов фунтов стерлингов, а вместе с бонусами в будущем сумма трансфера может достигнуть 16 миллионов фунтов стерлингов. Дебют Паттерсона за «Эвертон» состоялся 3 марта 2022 года в матче Кубка Англии против клуба «Борэм Вуд», который завершился победой «Эвертона» со счётом 2:0. Вскоре после этого Паттерсон получил травму лодыжки, из-за которой пропустил остаток сезона 2021/22. Таким образом, дебютный матч оказался для шотландца единственным проведённым за «Эвертон» в сезоне 2021/22.

Дебют Паттерсона в Премьер-лиге состоялся 6 августа 2022 года в матче первого тура сезона 2022/23 против «Челси» (0:1), когда футболист вышел на поле в стартовом составе и отыграл полный матч.

Карьера в сборной 
6 июня 2021 года в товарищеском матче против сборной Люксембурга Паттерсон дебютировал за сборную Шотландии. В том же году Нейтан принял участие в чемпионате Европы. На турнире он сыграл в матче против сборной Хорватии.

Статистика выступлений

Клубная

Международная

Матчи за сборную 

Итого: 10 матчей / 1 гол; 7 побед, 2 ничьи, 1 поражение.

Достижения

Командные 
 «Рейнджерс»
 Чемпион Шотландии: 2020/21

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Эвертона»

Футболисты Шотландии
Игроки сборной Шотландии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Шотландии по футболу
Игроки ФК «Рейнджерс»
Игроки ФК «Эвертон»